Kolozs steht für: 
 Martin Kolozs (* 1978), österreichischer Schriftsteller 
 den ungarischen Namen der Gemeinde Cojocna in Siebenbürgen in Rumänien